Crampton kan som auktorsförkortning betyda:

 William G. R. Crampton
 Beecher Crampton
 James S. Crampton

Robotskapade auktorsförkortningar